gromada Marcinowice (powiat miechowski)
 gromada Marcinowice (powiat świdnicki)